Джерард Койпер, Джерард Петер Койпер (нід. Gerrit Pieter Kuiper, МФА: [ˈkœypər], англ. Gerard Peter Kuiper, МФА: [ˈkaɪpər]); 7 грудня 1905 — 23 грудня 1973) — нідерландський і американський астроном.
 1776 Койпер (1776 Kuiper) — астероїд головного поясу.
 Проект Kuiper — проект компанії Amazon створення космічної мережі інтернет-супутників.